Se også 926 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
26
Artikler om enkelte år